

Media 
Bill – film TV del 1981
Bill – film del 2015 diretto da Richard Bracewell
Bill – personaggio del film Kill Bill
Bill – personaggio della serie Pokémon
Bill la lucertola – personaggio de Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie

Musica 
 Bill – doppio album del 1973 di Bill Cosby

Altro 
 Bill – variante del nome proprio inglese maschile Will
 Bill – nome utilizzato nei paesi anglofoni per indicare un disegno di legge
 Bill – nome con cui è conosciuto il calciatore brasiliano Rosimar Amancio

Altri progetti